Il primo caso della pandemia di COVID-19 in Estonia è stato confermato il 27 febbraio 2020. La Contea di Saare è la contea più colpita in Estonia dal COVID-19 - ha solo il 2,5% della popolazione dell'Estonia, ma a marzo 2020 aveva oltre la metà di tutti i pazienti ricoverati in ospedale. Il virus si è diffuso rapidamente nella comunità attraverso un festival dello champagne. I funzionari sanitari stimano che la metà della popolazione dell'isola aveva contratto il virus entro marzo 2020.

Il 13 marzo 2020, il governo estone ha dichiarato lo stato di emergenza fino al 1º maggio 2020 (poi prorogato fino al 17 maggio). Di conseguenza, in questo periodo, tutte le scuole e le università sono state chiuse e tutte le riunioni pubbliche sono state vietate, compresi gli eventi sportivi e culturali. Nell'autunno 2020, durante la seconda ondata, la contea di Ida-Viru e la contea di Harju sono state le più colpite.

All'inizio della pandemia, la maggior parte dei casi proveniva da Austria e Italia, mentre nella seconda parte dell'anno la maggior parte dei casi arrivavano da Russia, Ucraina e Finlandia.

Antefatti 
Il 12 gennaio 2020, l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha confermato che un nuovo coronavirus era la causa di una nuova infezione polmonare che aveva colpito diversi abitanti della città di Wuhan, nella provincia cinese dell'Hubei, il cui caso era stato portato all'attenzione dell'OMS il 31 dicembre 2019.

Sebbene nel tempo il tasso di mortalità del COVID-19 si sia rivelato decisamente più basso di quello dell'epidemia di SARS che aveva imperversato nel 2003, la trasmissione del virus SARS-CoV-2, alla base del COVID-19, è risultata essere molto più ampia di quella del precedente virus del 2003, ed ha portato a un numero totale di morti molto più elevato.

Andamento dei contagi

Cronologia

Febbraio

Il 27 febbraio, l'Estonia ha confermato il primo caso di COVID-19, si trattava di un cittadino iraniano, che si era ammalato a bordo di un autobus che andava da Riga a Tallinn, successivamente l'uomo di 34 anni è risultato positivo. Originariamente era partito dall'Iran e aveva volato dalla Turchia a Riga.

Marzo

Il 3 marzo, una seconda caso è risultato positivo; si trattava di una persona che era arrivata il 29 febbraio da Bergamo, in Italia, viaggiando attraverso l'aeroporto di Riga. Altri due passeggeri estoni dello stesso volo di ritorno da Bergamo, in arrivo all'aeroporto di Tallinn, sono risultati positivi il 5 marzo.

Il 6 marzo: l'Health Board ha annunciato altri 5 casi, tutti avevano viaggiato a bordo dello stesso volo da Bergamo, in Italia a Riga, in Lettonia il 29 febbraio, portando a otto il numero totale di persone infette a bordo, e a dieci il numero totale di casi in Estonia.

Il 6 marzo, la Kristiine High School di Tallinn è stata chiusa per due settimane, dopo che uno studente tornato dal Nord Italia, è stato mandato a scuola dai genitori nonostante si sia sentito male dopo il viaggio. L'allievo e la sua famiglia sono risultati positivi al test. A tutti gli 850 studenti della scuola fu detto di rimanere a casa.

Il 10 marzo, altre tre persone hanno contratto il Covid. Due di loro erano tornati dal Nord Italia e uno dalla Francia.

L'11 marzo, l'Health Board ha confermato altri quattro casi, tra cui una persona di Tallinn, che era tornata da una zona a rischio; e una persona a Tartu, tornata da Milano il 7 marzo. Sono stati inoltre confermati i primi due casi a Saaremaa: i pazienti erano entrati in contatto con i membri del team Powervolley Milano durante le partite della Challenge Cup 2019-2020 tenutesi a Saaremaa il 4 e 5 marzo. Il 9 marzo, a cinque giocatori del Milan era stata diagnosticata la febbre prima di una partita di campionato. Gli infetti di Saaremaa includevano il CEO del club di pallavolo Saaremaa VK.
Il 12 marzo, l'Health Board ha annunciato 10 nuovi casi, portando il numero totale di casi confermati a quota 27, si trattava di casi di trasmissione a livello locale.

Il 13 marzo il governo ha dichiarato lo stato di emergenza fino al 1º maggio 2020, di conseguenza, tutte le scuole e università sono state chiuse e tutti gli incontri pubblici sono stati vietati, compresi eventi sportivi e culturali. Al mattino, il numero di infetti aveva raggiunto quota 41. In serata, il numero di casi aveva raggiunto quota 79, raddoppiando il numero totale dei casi durante la notte, con i primi casi segnalati a Võru, Pärnu e Ida-Virumaa.

Il 14 marzo si è superata la quota dei 100 casi, precisamente 115. Per contea, il numero di infetti era: 54 casi a Tallinn, nella contea di Harju, 31 nella contea di Saare, 9 nella contea di Võru, 6 nella contea di Tartu, 12 nella contea di Pärnumaa e 3 nelle contea di Lääne-Virumaa e 3 nella contea Ida-Viru County. Sono stati eseguiti in totale 853 tamponi.
Il 16 marzo, il numero di infetti confermati ha superato quota 200.

Il 21 marzo, il numero di infetti confermati ha superato quota 300.

Il 25 marzo, è stata registrata la prima morte.

Il 26 marzo, a Südamekodu, una casa per anziani a Saaremaa, due residenti sono risultati positivi al test.

Il 27 marzo, dopo che tutti i residenti e i lavoratori della casa per anziani Südamekodu di Saaremaa sono stati testati, 22 residenti e 3 lavoratori sono risultati positivi al Covid-19.

Il 29 marzo, sono stati confermati altri due decessi, portando il totale a 3 decessi nel paese.

Il 30 marzo, Health Board ha richiesto l'installazione di un ospedale da campo a Kuressaare.

Aprile

Il 2 aprile, è iniziato l'allestimento dell'ospedale da campo, accanto al normale ospedale di Kuressaare.

Il 16 aprile, il numero totale di casi confermati nel paese era 1.434 di cui 133 guariti e 36 morti.

Maggio

Misure preventive 

Il 13 marzo, il governo estone ha dichiarato lo stato di emergenza fino al 1º maggio. Tutti gli incontri pubblici sono stati banditi, inclusi gli eventi sportivi e culturali; le scuole e le università sono state chiuse; è stato ripristinato il controllo di frontiera con controlli sanitari, in ogni punto di attraversamento e di entrata. La vendita di biglietti per passeggeri per i traghetti per la tratta Tallinn-Stoccolma è stata interrotta.

Ulteriori restrizioni sono state istituite dal governo:

 L'istituzione dei controlli di frontiera completi dal 17 marzo in poi, con solo le seguenti persone autorizzate ad entrare nel paese: i cittadini dell'Estonia, i residenti permanenti, i loro parenti e i lavoratori dei trasporti che effettuano il trasporto di merci.
 Dal 14 marzo, le isole occidentali dell'Estonia Hiiumaa, Saaremaa, Muhu, Vormsi, Kihnu e Ruhnu sono state chiuse a tutti tranne che ai residenti.
 I divieti operativi furono estesi anche alle strutture ricreative, ordinando la chiusura immediata dei palazzetti dello sport e club, palestre, piscine, centri acquatici, saune, asili e sale giochi per bambini.

Il 24 marzo il Comitato per le emergenze del governo, ha deciso che le persone nei luoghi pubblici dovranno mantenere una distanza di 2 metri l'un con l'altro, e non potranno radunarsi più di 2 persone insieme.

Il 27 marzo il Comitato di emergenza ha deciso di inasprire le regole di quarantena a Saaremaa e Muhu: la maggior parte dei negozi saranno chiusi e saranno introdotte nuove restrizioni sul movimento.

La compagnia di navigazione estone Tallink ha deciso di sospendere il servizio di traghetto sulla rotta Tallinn-Stoccolma dal 15 marzo. La compagnia aerea lettone airBaltic ha sospeso tutti i voli dal 17 marzo compresi quelli dall'aeroporto di Tallinn.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Estonia
Sanità in Estonia